

Топоніми 

Ліна́рес () — назва багатьох географічних пунктів в іспаномовних країнах:

 Лінарес (Бразилія) — муніципалітет у штаті Еспіріту-Санту, Бразилія.
 Лінарес (Бургос) — місто в іспанській провінції Бургос.
 Лінарес-де-ла-Сьєрра — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва.
 Лінарес-де-Мора — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель.
 Лінарес-де-Ріофріо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Лінарес (Кантабрія) — місто в іспанській провінції Кантабрія.
 Лінарес (Колумбія) — муніципалітет у колумбійському департаменті Нариньйо.
 Лінарес (Мексика) — муніципалітет мексиканського штату Нуево-Леон.
 Лінарес (провінція) — провінція Чилі у складі VII Регіону Мауле.
 Лінарес (річка у Ла-Ріосі) — річка в іспанській провінції Ла-Ріоха.
 Лінарес (річка у Теруелі) — річка в іспанській провінції Теруель.
 Лінарес (Хаен) — муніципалітет в іспанській провінції Хаен.
 Лінарес (Чилі) — столиця чилійської провінції Лінарес.

Особи 

Ліна́рес () — поширене в іспаномоних країнах прізвище, яке носили такі люди:

 Ребека Лінарес (1983) — іспанська порноакторка.
 Себастьян Паломо Лінарес — іспанський матадор.
 Хосе Марія Лінарес (1808—1861) — президент Болівії.
 Хорхе Лінарес (1985) — венесуельський професійний боксер, чемпіон світу в трьох вагових категоріях.

Інше 
 Лінарес — щорічний міжнародний шаховий турнір.
 Палац Лінарес — палац в місті Мадрид
 Лінарес Унідо — футбольний клуб чилійського Лінареса
 Лінарес — футбольний клуб іспанського Лінареса
 Лінарес — футбольний клуб бразильського Лінареса
 «Лінарес» — гідроелектростанція в іспанській провінції Сеговія

Іспанські прізвища